Егор Зайцев:
 Зайцев, Егор Андреевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Зайцев, Егор Вячеславович (род. 1960) — советский и российский модельер.